Przemysław peut désigner :

Prénom
Przemysław (prononciation : ) est un prénom polonais slave, ce qui signifie quelqu'un qui est intelligent ou ingénieux. Il est dérivé d'un autre nom polonais Przemysł, apparenté au nom tchèque Přemysl.
Sa forme féminine est Przemysława.
 Personnalités prénommées Przemysław: .

Toponymie
en Pologne
 Przemysław, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Przemysław, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Przemysław, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale